Imię i nazwisko Andrés Díaz nosiły lub noszą m.in. następujące osoby:

 Andrés Díaz (ur. 1964) – chilijski muzyk wiolonczelista
 Andrés Díaz (ur. 1983) – argentyński piłkarz
 Andrés Manuel Díaz (ur. 1969) – hiszpański lekkoatleta